Kill Bill: Volume 1 – film del 2003 diretto da Quentin Tarantino
 Kill Bill: Volume 2 – film del 2004 diretto da Quentin Tarantino
 Kill Bill – brano musicale di SZA contenuto nell'album SOS